Parahupehsuchus is een monotypisch geslacht van uitgestorven hupehsuchische mariene reptielen uit het Vroeg-Trias van China. Het geslacht is bekend van de enige soort Parahupehsuchus longus en gebaseerd op een enkel specimen. Net als andere hupehsuchiërs had het een langgerekte romp, een staart die bijna net zo lang was als de rest van het lichaam, korte en peddelachtige ledematen, extra botten in de voor- en achterpoten, dikke ribben en gastralia, doornuitsteeksels van de wervels gespleten in twee delen, en benige platen over de doornuitsteeksels. Het verschilt van andere hupehsuchiërs doordat het een nog langwerpiger lichaam heeft en bredere ribben die elkaar langs de randen raken en geen ruimte ertussen hebben. De ribben zijn verbonden met gastralia aan de onderkant van de romp en vormen een benige 'buis' rond de lichaamswand.

Naamgeving
In 2014 werd de typesoort Parahupehsuchus longus benoemd en beschreven door Chen Xiaohong, Ryosuke Motani, Cheng Long, Jiang Dayong en Olivier Rieppel. De geslachtsnaam betekent 'nabij Hupehsuchus. De soortaanduiding betekent 'lang' in het Latijn.

Parahupehsuchus longus is bekend van een enkel type-exemplaar, WGSC 26005''', van twee meter lang. Het werd in 2011 gevonden uit een ontsluiting van de Jialingjiang-formatie uit het Vroeg-Trias (Olenekien) van Yuan'an County, provincie Hubei in China. WGSC 26005 bestaat uit een grotendeels complete linkerhelft van een skelet zonder de schedel en het grootste deel van de staart.

 Beschrijving 
Verscheidene onderscheidende kenmerken werden vastgesteld. De ribben hebben een brede beenplaat langs de voorrand en de achterrand. De ribben sluiten nauw aaneen, behalve bij de schoudergordel en het bekken. De wervelboog heeft een secundair facet voor het contact met de voorkant van de rib. De romp is lang met ongeveer achtendertig ruggenwervels. De borstkas heeft een continue hoogte over vrijwel zijn gehele lengte. De bovenste rijen polsbeenderen en enkelbeenderen hebben ieder een extra element. De onderste rijen polsbeenderen, de middenhandsbeenderen, de onderste rij enkelbeenderen en de middenvoetsbeenderen hebben ieder een extra voorste element.

De romp van Parahupehsuchus is erg langwerpig; het heeft achtendertig ruggenwervels, tien meer dan bij Hupehsuchus en de naamloze hupehsuchiër IVPP V4070. De ribbenkast van Parahupehsuchus is smal en buisvormig, een halve meter lang en vijfenzestig millimeter hoog, in tegenstelling tot de tonvormige ribbenkast van Hupehsuchus.

De ribben van Parahupehsuchus'' zijn anders dan die van enige andere hupehsuchiër. Ze zijn breed en plat, raken elkaar van rand tot rand en vormen een benige buis over de romp. Rijen gastralia aan de onderkant van de romp vormen een bodemwand die deze buis omsluit. Elke rib articuleert met twee ruggenwervels, ingeklemd tussen de diapophysis en parapophysis van de wervel ervoor en een voorste ribfacet dat zich uitstrekt vanaf de parapophysis van de wervel erachter. Elke rib strekt zich naar achteren uit vanaf zijn verbinding met de wervels. De gastralia, die de onderste uiteinden van de ribben overlappen, buigen naar voren.

Fylogenie 

Uitgestorven reptielen